Ana Dabović – cestista serba
 Dejan Dabović – ex pallanuotista jugoslavo
 Milica Dabović – cestista serba